Avinyonet peut désigner:

Avinyonet de Puigventós, municipalité dans la comarca de Alt Empordà
Avinyonet del Penedès, municipalité dans la comarca de Alt Penedès

Homonymie de toponyme